Coronophora är ett släkte av svampar. Coronophora ingår i familjen Nitschkiaceae, ordningen Coronophorales, klassen Sordariomycetes, divisionen sporsäcksvampar och riket svampar.

Källor

Sporsäcksvampar
Coronophora